One Night in Bangkok treći je koncertni album njemačkog thrash metal-sastava Sodom. Objavljen je 28. srpnja 2003.

Popis pjesama

Osoblje 

 Tom Angelripper – vokal, bas-gitara
 Bernemann – gitara
 Bobby – bubnjevi

Izvori 

Albumi sastava Sodom
Albumi iz 2003.